santa-terezinhense – abitanti di Santa Terezinha (Mato Grosso)
santa-terezinhense – abitanti di Santa Terezinha (Pernambuco)